Ниже приведён список составов команд-участниц юношеского чемпионата мира 2017. Каждая сборная должна заявить 21 футболиста (3 из которых вратари), которые рождены не ранее 1 января 2000 года.

Группа А

Гана

Индия

Колумбия

США

Группа B

Мали

Новая Зеландия

Парагвай

Турции

Группа C

Гвинея

Германия

Иран

Коста-Рика

Группа D

Бразилия

Испания

КНДР

Нигер

Группа E

Гондурас

Новая Каледония

Франция

Япония

Группа F

Англии

Ирак

Мексика

Чили

Примечания 

Чемпионаты мира по футболу среди юношеских команд
2017 год в футболе
Чемпионаты мира в 2017 году